Il doppio del torneo di tennis Mumbai Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Eyal Ran che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Gaurav Natekar 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Noam Behr /  Eyal Ran (Campioni)
 Ivan Ljubičić /  Gouichi Motomura (quarti di finale)

 Noam Okun /  Nir Welgreen (primo turno)
 Grégory Carraz /  Régis Lavergne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1999